Ser o no ser puede referirse a:
Ser o no ser, cita de la obra Hamlet
TB or not TB, capítulo de la serie House
Ser o no ser (película), película de 1942
Ser o no ser (serie de televisión), serie web de 2022